Praz (prononcez "Pra") est un mot arpitan, signifiant pré, , utilisé notamment dans les noms de lieu :



En Savoie 
 Le Praz, village de la station de Courchevel où est situé le Tremplin au Praz ;
 La Praz, village situé sur la commune de St-André en Maurienne.

En Haute-Savoie 
 Praz-sur-Arly, dans le Val d'Arly ;
 Praz de Lys - Sommand, station de sports d'hiver, située sur les communes de Taninges et Mieussy ;
 Le Praz, hameau situé sur la commune d'Arêches-Beaufort ;
 Praz Coutant, lieu-dit de la commune de Passy (Haute-Savoie) connu pour son sanatorium ;
 Les Praz de Chamonix, lieu-dit situé au pied de La Flégère sur la commune de Chamonix.

Präz, commune du canton des Grisons ;
 La Praz, commune du canton de Vaud ;
 Praz (Vully), localité de la commune de Mont-Vully dans le canton de Fribourg ;
 Praz-de-Fort, localité de la commune d'Orsières dans le canton du Valais.

Patronyme 
 Mario Praz (1896-1982) écrivain italien.

Notes 

Patronyme francoprovençal
Homonymie de toponyme